Franciaország
Pougny, település Ain megyében
Pougny, település Nièvre megyében